Strée est le nom de deux villages wallons de Belgique:

 Strée, section de la ville de Beaumont, dans la province de Hainaut.
 Strée aussi appelé Strée-lez-Huy, section de la commune de Modave, dans la province de Liège.

Voir aussi